Оле́невые, или оле́ньи, или оле́ни , — семейство парнокопытных млекопитающих, содержащее 51 современный вид. Оленевые распространены в Евразии, Северной и Южной Америке, а также были завезены человеком в Австралию и Новую Зеландию.

Величина оленевых варьируется между величиной зайца (пуду) и лошади (лось). Характерны разветвлённые рога, которые имеются в наличии только у самцов. Исключениями являются только водяной олень, у которого вообще нет рогов, и северный олень, у которого рога носят оба пола. Рога сбрасываются каждый год и вырастают заново. У северных оленей самцы сбрасывают рога в ноябре-декабре, а самки — в мае-июне после отёла, что помогает важенкам зимой ограждать выкопанный в снегу ягель от более сильных, но безрогих самцов.

Первые олени появились в олигоцене в Азии. Из неё они распространились в Европу и в миоцене по существовавшему тогда естественному мосту в Северную Америку. В Южную Америку олени добрались лишь в геохронологически недавнем плейстоцене.

Олени имеют богатое символическое значение и являются в мифах различных культур и народов. Часто олицетворяют благородство, величие, красоту, грацию, быстроту. В христианской культуре символизируют отшельничество, благочестие и чистоту (в частности, образ «оленя душевного» использован в «Лествице»). Значение оленей в жизни народов отражается в их языке, например, в эвенкийском языке для обозначения оленей различного возраста, внешности и т. п. используется несколько десятков терминов.

Распространение 
Естественный ареал оленевых охватывает большие части Евразии и Америки. В Африке они встречаются лишь в северо-западной части, а в регионах к югу от Сахары отсутствуют. Человек завёз их в некоторые регионы, в которых они раньше не существовали, в том числе в Австралию, Новую Зеландию, Новую Гвинею и на некоторые острова Карибского бассейна. Средой обитания оленевых могут быть разнообразные климатические и вегетационные зоны — пустыни, степи, болотистые местности, леса и арктическая тундра.

Поведение

Социальное поведение и размножение 

Некоторые виды живут поодиночке, однако большинство видов живут в группах, стадах, величина которых варьируется в зависимости от вида и среды обитания. Часто это так называемые гаремные группы, в которых один самец возглавляет группу из нескольких самок и детёнышей, обороняя её от вторжения других соперников-самцов. В брачный период между самцами нередко доходит до поединков за право спаривания. В таких поединках оружием служат клыки, а также рога, ежегодный рост которых совпадает с брачным периодом. Для пометки ареала и общения с сородичами олени используют секреты, выделяемые железами на голове, ногах и в моче. В тропических регионах спаривание может проходить на протяжении всего года, в умеренных широтах оно приходится на осень или зиму. Длительность беременности составляет от шести до девяти месяцев. Исключение составляет европейская косуля, у которой спаривание проходит летом, а беременность удлиняется из-за того, что оплодотворённая яйцеклетка начинает развиваться не сразу. Количество детёнышей составляет от одного до двух, изредка до четырёх. У детёнышей окраска шерсти часто пятнистая.

Питание 
Оленевые растительноядные животные, питающиеся различными частями растений, в том числе корой, листьями, травами, почками, ветвями и ягелем. По сравнению с полорогими они предпочитают более мягкую растительную пищу.

Использование человеком в качестве гужевого транспорта 

В некоторых северных районах в качестве транспортных животных используются олени.

Классификация 
В семействе оленевых 3 подсемейства с 19 современными родами и 51 видом.
 Подсемейство Hydropotinae
 Род 
 
 Подсемейство Cervinae
 Род 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
   — вымер в 1938 г.
 Род 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
  
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   — поздний миоцен (9—7 млн лет назад), юго-западный Китай
 Род 
 
 Род  
  
  
 Подсемейство Capreolinae
 Род 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 Род  
  

Кроме того описано 46 ископаемых родов оленевых из разных подсемейств.

См. также 
 Каслание

Примечания 

 
Семейства млекопитающих